Chrystyna Droniak (ukr. Христина Дроняк, ur. 6 lipca 1999) – ukraińska skoczkini narciarska. Uczestniczka mistrzostw świata juniorów (2017, 2018) oraz olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2015). Medalistka mistrzostw kraju.

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Ukraińskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1999